Die Munich Open 2001 fanden vom 6. bis 11. März 2001 in Parsdorf in Deutschland statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 46.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin Sarah Fitz-Gerald verteidigte ihren Titel mit einem Finalsieg gegen Leilani Joyce. Sie gewann das Endspiel mit 9:1, 9:2 und 9:6.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2000/01
Squashturnier in Deutschland
Vaterstetten
Sport (Landkreis Ebersberg)